Avard peut désigner :
François Avard, écrivain canadien.
Avard Moncur, athlète des Bahamas.
la ville d'Avard (Oklahoma).